Кызылчин (в верховье Караайры) — река в Кош-Агачском районе Республики Алтай РФ.

Гидрография 
Длина реки 20 км, впадает в Чаган-Узун — приток Чуи. В 16 километрах от устья, по правому берегу реки впадает река Акайры.

Система водного объекта: Чаганузун → Чуя → Катунь → Обь → Карское море.

Цветные горы 
. Местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, что и придаёт ей такой вид.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чаганузуна
Реки Кош-Агачского района